Taxi Taxi! — шведский музыкальный дуэт, в состав которого входят сёстры-близнецы Мириам и Юханна Эрикссоны Берханы. Они родились 16 января 1990 года в городе Лулео в семье музыканта и владелицы книжного магазина для детей. В возрасте восьми лет они переехали в Стокгольм и через год начали заниматься музыкой.

История Taxi Taxi! началась в 2005 году, когда подростки разместили две песни собственного сочинения на Myspace, главным образом, чтобы похвастать перед одноклассниками из музыкальной гимназии Рютмус. Журналистка Ханна Фахл обратила внимание на их музыку и представила группу на радиостанции P3. Известность дуэта росла, и к ним начали поступать предложения выступать и заключить контракт на звукозапись.

После выпуска двух мини-альбомов Taxi Taxi! (2007), спродюсированного Бьёрном Иттлингом из группы Peter Bjorn and John, и Step Out into the Light (2009) вышла дебютная студийная работа Still Standing at Your Back Door (2009), записанная при участии приглашённых музыкантов Горана Кайфеша и Данте Киннунена. Изданием этих релизов в Скандинавии занимался датский лейбл Rumraket, основанный группой Efterklang; в остальных странах дебютная пластинка была выпущена лейблом Fierce Panda.

Группа гастролировала как самостоятельно, так и в качестве «разогрева», например у Дженни Уилсон и Kings of Convenience, а также выступала на фестивалях в Роскилле, Hultsfredsfestivalen, Storsjöyran. Сёстры Берхан также записывали бэк-вокал для шведской группы Park Hotell и британского диджея Демиана Лазаруса.

Дискография 
 Taxi Taxi!, мини-альбом (2007)
 Step Out into the Light, мини-альбом (2009)
 Still Standing at Your Back Door (2009)

Примечания

Публикации

Ссылки 
 
 Видеоклип Taxi Taxi! «Oh My Darling Clementine» на YouTube



Фолк-группы Швеции
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Музыкальные дуэты
Близнецы по алфавиту
Семейные музыкальные коллективы
Сёстры-близнецы